

Грабовка — село, гміна Подедвуже, Парчівський повіт, Люблінське воєводство

Грабовка — колишнє село; сучасна частина міста Пухов.
 Грабовка — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.

Див. також 
 Грабівка
 Грабарка